Groton ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Großbritannien:
 Groton (Suffolk)

in den Vereinigten Staaten:
 Groton (Connecticut), Ort in Connecticut
 Groton (Massachusetts)
 Groton (New Hampshire)
 Groton (New York)
 Groton (South Dakota), im Brown County
 Groton (Vermont)
 Groton Township (Ohio)
 Groton Township (South Dakota)